

Аркаул — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Аркаул — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Аркаул — присілок, Уфимський міський округ, Башкортостан